Luci Genuci Aventinensis, cònsol de Roma el .
 Luci Genuci, conegut com a Aventinensis, tribú del poble el .
 Luci Genuci Aventinensis, cònsol el .